XXVI Чемпионат России по регби проходил с 3 мая по 2 ноября 2019 года. Победителем в десятый раз стал регбийный клуб «Енисей-СТМ» (Красноярск), в финале обыгравший клуб «Красный Яр». В этом сезоне число клубов в премьер-лиге сократилось до восьми, а этапы плей-офф проводились в один матч. Сезон охарактеризовался финансовыми трудностями у ряда клубов: многие легионеры в середине сезона покинули успешно стартовавшую Кубань; Булава не смогла поехать на четверть-финал в Красноярск и была оштрафована.

География соревнований 
В этом чемпионате России два клуба представляют город Красноярск. Одним клубом представлены города Москва, Новокузнецк, Пенза, Таганрог, Краснодар и подмосковный посёлок Монино.

Чемпионат

Регулярный этап 
Регулярный этап чемпионата проходил с 3 мая по 7 октября 2019 года.

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Награды 
 Игрок года — Тагир Гаджиев («Кубань»)
 Игрок года по версии болельщиков — Василий Артемьев («Красный Яр»)
 Игрок чемпионата России по регби — Михаил Гачечиладзе («Енисей-СТМ»)
 Молодой игрок чемпионата России по регби — Алексей Бернаучис («Енисей-СТМ»)
 Самый результативный игрок чемпионата России по регби — Сергей Сугробов («Красный Яр») — 130 очков
 «Открытие года» — «Локомотив-Пенза» Пенза

Символическая сборная 
Символическая сборная чемпионата России по регби 2019 года:
 Михаил Ратиашвили («Металлург»)
 Шамиль Магомедов («Енисей-СТМ»)
 Андрей Игрецов («Слава»)
 Джошуа Эден-Вайтири («Кубань»)
 Улдис Саулите («Енисей-СТМ»)
 Михеил Гачечиладзе («Енисей-СТМ»)
 Михаил Сидоров («Слава»)
 Джереми Джордаан («Енисей-СТМ»)
 Алексей Щербань («Енисей-СТМ»)
 Александр Будыченко («Енисей-СТМ»)
 Давит Месхи («Енисей-СТМ»)
 Эйвон Льюис («Кубань»)
 Гиорги Пруидзе («Красный Яр»)
 Суниа Лату («Красный Яр»)
 Никита Чурашов («Енисей-СТМ»)

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2019 году
2019 год в регби